Доулю () — город в Китайской Республике, административный центр уезда Юньлинь. Через город проходит национальная скоростная автодорога 3.

Площадь 93.72 км². Население 103,425 человек (2003).

История

Китайская Республика 
25 декабря 1981 года Доулю был преобразован из городского поселения в город окружного значения.

Образование 
 Юньлиньский национальный университет науки и технологии (國立雲林科技大學)
 Всемирный институт технологии (環球技術學院)

Праздники 
 Юньлиньский оранжевый фестиваль культуры (雲林柳橙文化節)
 Грейпфрутовый карнавал (文旦嘉年華會)
 Бэйганский международный музыкальный фестиваль (北港國際音樂文化藝術節), который проводит концерты по всему уезду, в частности, в Доулю.

Спорт 
 Бейсбольный стадион в Доулю.

Примечания

Ссылки 
 Douliu City Office

Города Тайваня